Caldwell County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Caldwell County (Kentucky)
 Caldwell County (Missouri)
 Caldwell County (North Carolina)
 Caldwell County (Texas)